Amerikai Egyesült Államok
 Forbush Township (Yadkin megye, Észak-Karolina)
 Forbush (Észak-Karolina)
 Forbush (Iowa)